Heinrich-Zille-Straße steht für:
 Heinrich-Zille-Straße, Innerortsstraße in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Strehlen (Dresden)
 Heinrich-Zille-Straße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul